Andrews Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Andrews Branch (Alabama), im Tallapoosa County
 Andrews Branch (Upson County, Georgia)
 Andrews Branch (Walker County, Georgia)
 Andrews Branch (Monroe County, Kentucky)
 Andrews Branch (Pike County, Kentucky)
 Andrews Branch (Shelby County, Kentucky)
 Andrews Branch (Maryland), im Wicomico County 
 Andrews Branch (Howell County, Missouri)
 Andrews Branch (St. Francois County, Missouri)
 Andrews Branch (Texas), im Hays County

Siehe auch:
 Andrew Branch